Armat (pel·lícula)
 Armat (construcció), estructura que es reforça, normalment amb acer
 Formigó armat, formigó reforçat amb barres d'acer
 Armat o manaies , soldats romans que, tradicionalment, desfilen per Setmana Santa